Zlata peut désigner :
 Zlata, un village de Serbie situé dans la municipalité de Prokuplje, district de Toplica ;
 Zlata, un prénom tchèque ;